́
Северенчук — українське прізвище. Відомі носії:

 Северенчук Богдан Михайлович (1991—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Северенчук Володимир Володимирович (1980—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.